De familienaam Bertels is vermoedelijk een afleiding van een verbasterde en verkorte vorm van de apostelnaam Barthlomeus.

Verwante achternamen 
Bartels(e), Bartel, Bartl(e), Barthel(s), Bertels(en), Bertelson, Bert(h)el, Berthels(en), Bortel(s)

Beroemde naamdragers 
 Kees Bertels, Nederlands filosoof
 Eddy Bertels, Belgisch voetballer
 Jef Bertels, Belgisch schilder
 Tiny Bertels, Belgisch actrice en zangeres
 Mira Bertels, Belgisch zangeres
 Nick Bertels, Belgisch moordenaar
 Johannes Bertelius (Jean Bertels), abt van Echternach en geschiedenisschrijver
 Albert Bertelsen, Deens kunstschilder
 Pia Bertelsen, Deens kunstenares
 Kurt Bertels, Belgische saxofonist 

Nederlandse of Vlaamse achternaam